Darius Rucker (n. 1966), cantautore statunitense
 Holcombe Rucker
 Rudy Rucker

Pagine correlate 
 Rücker